Henri Evenepoel – pittore e incisore belga
 Remco Evenepoel – ciclista su strada belga